Гозенпу́д — єврейське прізвище.

 Гозенпуд Абрам Якимович (1908, Київ — 2004, Санкт-Петербург) — музикознавець, театрознавець, театральний критик, кандидат мистецтвознавства (1939), доктор філологічних наук (1962).
 Гозенпуд Матвій Якимович (1903, Київ — 1961, Новосибірськ) — український і російський композитор, піаніст, педагог.

Єврейські прізвища